Thala är ett släkte av snäckor. Thala ingår i familjen Costellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Thala